Andronico Paleologo (ca. 1190-1248/52) – grande domestico (megas domestikos)
 Andronico II Paleologo (1259-1332) – imperatore bizantino
 Andronico III Paleologo (1297-1341)  – imperatore bizantino
 Andronico Angelo Paleologo (1282 circa–1328), signore di Berat durante il regno di Andronico II
 Andronico IV Paleologo (1348-1385) – imperatore bizantino
 Andronico Paleologo (1400-1429) – despota di Tessalonica